Addison – nazwisko angielskie oznaczające "syn Adama"

Postacie:
 Joseph Addison – angielski pisarz i dziennikarz XVIII-wieczny.
 Thomas Addison – angielski lekarz, anatomopatolog (1793 - 1860)

Miejscowości w USA:
 Addison – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Winston
 Addison – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Addison – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee
 Addison – miejscowość w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Addison – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Addison – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Addison – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Addison – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Dallas
 Addison – miejscowość w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Addison – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington

Gminy w USA:
 Addison (ang. Addison Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie DuPage
 Addison (ang. Addison Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Addison (ang. Addison Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Washington
 Addison (ang. Addison Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Addison (ang. Addison Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Addison (ang. Addison Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Steuben
 Addison (ang. Addison Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cass
 Addison (ang. Addison Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Gallia
 Addison (ang. Addison Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Somerset
 Addison (ang. Addison Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Addison (ang. Addison Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Addison (ang. Addison County) – w stanie Vermont